Тоді () — рід птахів з родини тодієвих ряду Сиворакшоподібних;
 Тоді — муніципалітет в Італії;
 Тоді — слабоалкогольний, як правило, гарячий коктейль.

Див. також 
 Джакопоне Да Тоді — італійський релігійний поет.